„Animoso” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Regia Marina i Marina Militare:
 „Animoso” – niszczyciel typu Audace z okresu I wojny światowej i okresu międzywojennego
 „Animoso” – torpedowiec typu Ciclone z okresu II wojny światowej, po wojnie przekazany ZSRR w ramach reparacji wojennych, gdzie służył pod nazwą „Ładnyj”
 „Animoso” (D560) – niszczyciel rakietowy typu Durand de La Penne z końca XX wieku, którego nazwę po wodowaniu zmieniono na „Luigi Durand de la Penne”

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy włoskich okrętów